Febre hemorràgica vírica, zoonosi causada per diverses famílies de virus
 Herpesvirus felí (del seu nom en anglès Feline Herpesvirus), virus de la família dels Herpesviridae que és causa de malalties en els gats